Dierks ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Dierks (* 1987), deutscher Politiker (CDU)
 August Dierks (1899–1983), deutscher Jurist und Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bremerhaven
 Barry Dierks (1899–1960), US-amerikanischer Architekt
 Christian Dierks (* 1960), deutscher Rechtsanwalt und Hochschullehrer
 Clark Dierks (* 1941), US-amerikanischer Soldat und Politiker
 Dieter Dierks (* 1943), deutscher Tontechniker und Plattenproduzent
 Helga Diercks-Norden (1924–2011), Journalistin, Frauenrechtlerin und Mitglied der Hamburgischen Bürgerschaft
 Hilmar Dierks (* 1889), deutscher Offizier, Nachrichtendienstler

 Manfred Dierks (* 1936), deutscher Germanist und Autor
 Margarete Dierks (1914–2010), deutsche Philologin und Journalistin
 Marie-Luise Dierks (* 1953), deutsche Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Martina Dierks (1953–2012), deutsche Buchautorin
 Michael Dierks (* 1970), deutscher Schauspieler
 Otto Wyss-Dierks (1911–1994), Schweizer Fotograf und Fotoreporter
 Uwe Dierks (* 1961), deutscher Filmproduzent und Unternehmer
 Vanessa Dierks (* 2000), deutsche Handballspielerin

Dierks heißt ein Ort in den USA:
 Dierks (Arkansas)

Siehe auch:
 Dirks
 Diercks
 Dierckx
 Dierx